Cratere Balboa – cratere lunare
 Cratere Balboa – cratere su Marte